En cartographie, une projection conique etst une projection de la sphère terrestre sur un cône qui sera ensuite développé
Projection conique conforme de Lambert
En géométrie affine ou projective une projection conique est l'autre dénomination d'une projection centrale